Мартин Матошевић (Ковачевац крај Нове Градишке, 8. новембар 1893 — Загреб, 14. новембар 1967) је био филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1920.-те
|-
| 1925. || Дворови у самоћи || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1944. || Лисински || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Бакоња фра Брне || /
|-
| 1952. || Цигули Мигули || Шеф ватрогасног друштва
|-
| 1953. || Камени хоризонти || Руде Американац
|-
| 1955. || Јубилеј господина Икла || Полицајац
|-
| 1958. || Х-8 || 
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1893.
Умрли 1967.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Градишчанци (Нова Градишка)